Муратов, Александр: 
 Муратов, Александр Дмитриевич (1944—2009) — генерал-полковник внутренних войск.
 Муратов, Александр Игоревич (род. 1935) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.